Ole Rømer – astronomo danese
Grado Rømer – unità di misura della temperatura non più in uso